

Geografia 
 Barbosa (honra) — Penafiel, Portugal
 Quinta de Barbosa — Penafiel, Portugal 
 Barbosa (Coronel Fabriciano) — bairro 
 Barbosa (São Paulo) — município no Brasil
 Barbosa (Antioquia) — município da Colômbia

Outros 
 Barbosa (curta-metragem) — dirigido por Jorge Furtado e Ana Luiza Azevedo
 Barbosa — abreviatura botânica de Luís Augusto Grandvaux Barbosa

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos